Brixen kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Brixen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Österrike 

 Brixen im Thale (kommunhuvudort), Tyrolen, Politischer Bezirk Kitzbühel, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar